Termenul „Summit” se poate referi la:

Un neologism preluat în majoritatea limbilor din engleză, care înseamnă conferință de nivel înalt.

Localități 
Summit, Alabama
Summit, Arizona
Summit, Arkansas
Summit, Illinois
Summit, New Jersey

Conferințe, întâlniri la nivel înalt 
G8, forum internațional

Vezi și
Vârf de munte, pisc
 Summit (supercomputer)